Нижче наведено список 312 муніципалітетів департаменту Ньєвр.

Ньєвр

Ньєвр